Dmitri Viatcheslavovitch Bykov - en russe :  (Dmitrij Vâčeslavovič Bykov) - (né le  à Ijevsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1994, il débute au Sokol Loukhovits dans la Pervaïa liga, le troisième échelon national. La saison suivante, il intègre l'effectif du CSK VVS Samara dans la Superliga. Il est repêché en ,  au total par les Red Wings de Détroit au repêchage d'entrée de 2001 de la Ligue nationale de hockey. Il joue une seule saison en Amérique du Nord avec les Red Wings en 2002-2003. Il a remporté avec le HK Dinamo Moscou la Coupe d'Europe des clubs champions 2006.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Sokol Loukhovits || Pervaïa liga|| 34|| 5|| || || || || || || || 
|-
| 1995-1996|| CSK VVS Samara || Superliga|| 50|| 1|| 2|| 3|| 39|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| CSK VVS Samara || Superliga|| 44|| 1|| 6|| 7|| 20|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| CSK VVS Samara || Superliga|| 27|| 0|| 5|| 5|| 14|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| CSK VVS Samara || Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 39|| 0|| 6|| 6|| 24|| 7|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 35|| 3|| 7|| 10|| 20|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 3|| 8|| 11|| 28|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 49|| 1|| 1|| 2|| 38|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 71|| 2|| 10|| 12|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 55|| 5|| 11|| 16|| 42|| 8|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 30|| 2|| 2|| 4|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 26|| 3|| 2|| 5|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 46|| 11|| 6|| 17|| 48|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 45|| 4|| 13|| 17|| 64|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 54|| 7|| 14|| 21|| 54|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi||  KHL|| 54|| 4|| 14|| 18|| 46|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi||  KHL|| 53|| 3|| 12|| 15|| 46|| 24|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 49|| 2|| 8|| 10|| 30|| 11|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 28|| 0|| 0|| 0|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL|| 37|| 2|| 3|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Sofia || Bulgarie || || || || || || -|| -|| -|| -|| -

| 71|| 2|| 10|| 12|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

|1999||Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 10||Non qualifiée pour les séries éliminatoires
|-
|2002||Championnat du monde || 5|| 3|| 1|| 4|| 2||
|-
|2004||Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 4||Non qualifiée pour les séries éliminatoires
|-
|2005||Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 6||

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
Ligue continentale de hockey
 2009-2010: élu défenseur du mois de décembre.

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Naissance en mai 1977
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Défenseur de hockey sur glace